

Населені пункти та їхні частини
 Весюлка — село в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Весюлка — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Весюлка — частина села Рожнув у гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки